Dowhe Pole (ukrainisch ; russische Entsprechung Долгое Поле/Dolgoje Pole, dt. langes Feld) ist der Name folgender Orte:

 Dowhe Pole (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, Ukraine
 Dowhe Pole (Uschhorod), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, Ukraine
 Dowhe Pole, ukrainischer Name der Stadt Câmpulung Moldovenesc, Kreis Suceava, Rumänien
 Dowhe Pole, ukrainischer Name der Gemeinde Câmpulung la Tisa, Kreis Maramureș, Rumänien